

Patronyme

(Classement par ordre alphabétique du prénom)
 Eugène Stuber, (1887-1959), acteur français ;
 Georges Stuber, (1925-2006), joueur de football suisse ;
 Jean Georges Stuber, (1722-1797), pasteur alsacien ;
 Nicola Stuber, météorologue britannique ;
 Nikolaus Gottfried Stuber (1688-1749), peintre allemand ;
 Werner Stuber (1900-1957), cavalier suisse de saut d'obstacles.

Enseignement
 L'Alphabet Méthodique de Jean Georges Stuber, est un outil d'apprentissage de la lecture et de la langue française, fondé sur l'acculturation.

Cinéma 
 Stuber, est un film américain sorti en 2019

Homonymie de patronyme germanique